Nieśmiałek – imię spotykane w baśniach, filmach i książkach dla dzieci.

 Nieśmiałek (krasnoludek) – imię krasnoludka z baśni o Królewnie Śnieżce
 Nieśmiałek – magiczne stworzenie (strażnik drzew) z książki Harry Potter